Junior Carelli, nome artístico de Valdirvaner Carelli Junior, começou a estudar piano aos 9 anos de idade com o tecladista do conjunto Voz da Verdade Evaristo Fernandes. Estudou no conservatório de música Fundação das Artes de São Caetano do Sul, onde cursou piano e teoria musical. Após concluir seus estudos e já atuando como profissional no mercado, estudou na EM&T Escola de Música e Tecnologia com Emílio Mendonça para aprimorar sua técnica e linguagem musical, além de cursos livres e workshops de música em geral, voz e piano.

Considerado o melhor tecladista brasileiro há 4 anos pelas principais revistas e sites especializados, Junior Carelli é um dos tecladistas mais performáticos e virtuosos do Brasil segundo público e crítica.

Recentemente foi premiado com o título de cidadão honorário de Tulsa, Oklahoma, como embaixador da música brasileira pelo Jim Halsey Institute of Music Business.

Passou por bandas de baile e shows, projetos autorais que foram desde música instrumental e experimental à bandas de pop, rock e metal, compondo, produzindo, cantando e tocando. Aos 15 anos de idade já estava inserido no mundo profissional da música em palcos e gravações.

Já tocou e fez arranjos na Big Band Passaporte Brasil do maestro e amigo Carlos Ferreira, acompanhou a cantora Lydia Moises, tocou em orquestras de baile (junto a músicos conceituados que já acompanharam grandes nomes da música, como Miles Davis), na banda de baile Koisa Nossa (onde abriu grandes shows para artistas como Lulu Santos, Zeca Pagodinho, Leonardo, Bruno e Marrone, Família Lima, Rádio Táxi...), Gigs de jazz e música instrumental, entre outros projetos e bandas que só o fizeram crescer musicalmente e profissionalmente, como a amiga e cantora pop e latina Kelly Moore.

Hoje, também graduado em Rádio e TV e Publicidade, é tecladista/pianista da banda Noturnall, Shaman e ANIE.

Acompanhou a banda Brothers Music (projeto de Samuel Moises, guitarrista do conjunto Voz da Verdade), ex-tecladista na banda Viva a Noite do programa Panico na Band, lidera o Projeto "Juninho Carelli - A PONTE", acompanhou o percussionista Guga Machado em seu projeto instrumental, produziu música eletrônica no projeto House Rock Melon. Gravou disco do conjunto Voz da Verdade, além do disco solo instrumental do baterista Aquiles Priester ao lado de grandes nomes como Kevin Moore, Greg Howe, Nili Brosh, Tony MacAlpine e Vinnie Moore.

Com sua banda Noturnall, além de um DVD aclamado por crítica, mídia e público, que foi produzido, editado e dirigido por Junior e seu sócio Rudge Campos da Foggy Filmes, carrega em seu currículo uma turnê inédita de divulgação com motorhome plotado com toda estrutura de palco usada no DVD por todo Nordeste brasileiro e Europa. Em 2015 subiu ao palco do grande festival Rock in Rio com a Noturnall Feat. Michael Kiske (Helloween/Unisonic). Noturnall soma participações de artistas como Russell Allen (Symphony X), Michael Kiske (Helloween/Unisonic), Mike Orlando (Adrenaline Mob) e James LaBrie (Dream Theater). O mais recente trabalho de Noturnall, lançado em 2018, "Road Life Noturnall", trata-se de uma série de 5 episódios gravada durante uma viagem entre Nashville e Memphis (Tennessee), contando a história do rock. Mais uma vez produzido e dirigido por Junior, com gravação móvel, apresenta ainda 5 videoclipes com músicas acústicas.

Parte do Axis & Anchors Cruise, tocou com Mike Orlando - Sonic Stomp e Randy Rhoads Remembered, ao lado de nomes como Rudy Sarzo (Ozzy Osbourne), Brian Tichy (Ozzy, Billy Idol) e Bumblefoot (Guns N' Roses). Em 2016, dirigindo e tocando, gravou os DVDs do projeto instrumental de Aquiles Priester e Sonic Stomp Live, de Mike Orlando.

Ao lado de Fernando Quesada, Junior Carelli lançou o projeto acústico A.N.I.E, apresentando composições e leituras de músicas que marcam suas trajetórias no mundo do rock em CD duplo e DVD ao vivo lançados.

Criador e idealizador do CONEM - Congresso Nacional de Empreendedorismo Musical e da Escola de Música EM&T ONLINE.

Em 2017, mais uma vez participou do festival Rock In Rio e integrou o renomado espetáculo musical "Freddie Mercury Revisited", sucesso de público e crítica, passando por Nova Iorque - EUA, São Paulo e Rio de Janeiro (derivado do sucesso mundial Broadway We Will Rock You (musical) ao lado de Alírio Neto (Queen Extravaganza).

No ano de 2018, protagonizou com a banda Noturnall um novo espetáculo unindo heavy metal e números de ilusionismo: "Noturnall Freak Show", novamente dirigindo e tocando com James LaBrie (Dream Theater) e Alírio Neto. Esteve em turnê instrumental com Aquiles Priester, Gustavo Carmo e Bruno Ladislau por cidades da Polónia e gravou, pela produtora Foggy Filmes, mais um DVD de Priester com a maior estrutura já levada ao Harman International Experience Center em Los Angeles, CA - USA.

Junior Carelli segue em estúdio produzindo novas músicas e em turnê acústica no A.N.I.E com o parceiro e produtor musical Fernando Quesada, lançando show inédito e DVD A.N.I.E Live, às vésperas de novas apresentações na Califórnia.

É produtor musical e sócio diretor da empresa Foggy Filmes, que produz na área de comunicação, editando, roteirizando, produzindo e dirigindo projetos de áudio e vídeo, como clipes, documentários, curtas, vídeos de treinamento, institucionais, publicidade, sound-branding, gravações ao vivo de shows, conteúdo de entretenimento para TV, web e streaming. Maior referência em produção audiovisual no mercado de comédia stand up brasileiro, com dezenas de milhões de visualizações nas plataformas digitais. Entre eles estão: Murilo Couto e Rafinha Bastos, em parceria com Netflix. Foi diretor do programa Voz da Verdade exibido na RedeTV aos sábados, diretor de clipes internacionais, como Avantasia e Helloween, professor universitário de edição de vídeo e áudio, professor de áudio e vídeo na EM&T Escola de Música e Tecnologia.

Equipamento 

Atualmente, Junior Carelli usa o FA-06 e AX-Edge da Roland Corporation.

Seabord Grand da ROLI (usado por Jordan Rudess), iPad, suportes Vision 900 e Hanging Keys JC Signature da ASK, pedais Furhrmann delay, flanger e chorus, fones sob medida da Extreme Ears.

Quando endorsee, usou o teclado XWP1, o piano de armário Privia e o piano PX5S da Casio.

Fonte 

http://www.juniorcarelli.com/

https://www.foggyfilmes.net/

https://emt.com.br/

Pianistas do Brasil